Гольдег () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50 410.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Аммерер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 Партия BIG занимает 4 места.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург